Суперкубок Естонії з футболу 2019 — 24-й розіграш турніру. Матч відбувся 3 березня 2019 року між чемпіоном Естонії Нимме Калью та володарем кубка Естонії ФКІ Левадія.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  
 Матч на transfermarkt 

2019
Естонія
2019 в Естонії
Спортивні змагання в Таллінні